Muricopsis oxytata är en snäckart som först beskrevs av M. Smith 1938.  Muricopsis oxytata ingår i släktet Muricopsis och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
oxytata